Baji Rao ist der Name folgender Personen:

* Baji Rao I. (1700–1740), Peshwa (Premierminister und Feldherr) der Marathen
 Balaji Baji Rao (Nana Saheb, 1720–1761), Peshwa der Marathen, Sohn von Baji Rao I.
 Baji Rao II. (1775–1851), letzter Peshwa der Marathen